University Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
University Park (Florida)
University Park (Illinois)
University Park (Iowa)
University Park (Maryland)
University Park (New Mexico)
University Park (Pennsylvania)
University Park (Texas)